Großsteingrab Gandløse Eget steht für:

 Großsteingrab Gandløse Eget 1
 Großsteingrab Gandløse Eget 2
 Großsteingrab Gandløse Eget 3
 Großsteingrab Gandløse Eget 4